Harry Jackson peut désigner :
 Harry Jackson (1896-1953), un directeur de la photographie américain ;
 Harry Jackson, un personnage de fiction dans la série télévisée MacGyver incarné par John Anderson.